Villettesi – abitanti di Villaromagnano
Villettesi – abitanti di Villetta Barrea
Villettesi – abitanti di Villette (Italia)